Carlo Broschi (1705 - 1782), chanteur italien.
 Riccardo Broschi (1698-1756), compositeur italien et frère de Carlo Broschi.
Patronyme italien